Frederiksværk (gemeente), voormalig Deense gemeente
 Frederiksværk (parochie), Deense parochie